Salobreña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salobreña (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Salobreña (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar